Dario Colagè, fantino italiano
Stefano Colagè, ciclista italiano